

Patronymes 
 Andrej Kokot
 Manfred Kokot

Toponymes 
 Kokot, une localité polonaise dans la voïvodie de Sainte-Croix en .